

Бреннбю 
 Бреннбю — муніципалітет у регіоні Столичний регіон королівства Данія

Брондбю 
 Брондбю — данський футбольний клуб
 Брондбю — стадіон у Данії